Суты́рин — русская фамилия.

 Сутырин, Александр Александрович (1912—1955) — капитан 1-го ранга, Герой Советского Союза.
 Сутырин, Борис Алексеевич (1931—2013) — советский и российский историк, ректор УрГПУ (1984—1994), заслуженный работник высшей школы РФ (2000).
 Сутырин, Валерий Александрович (1905—1968) — промышленный деятель, Герой Социалистического Труда (1966).
 Сутырин, Владимир Андреевич (1902—1985) — советский писатель, сценарист и драматург, критик, актёр, секретарь РАПП, впоследствии — секретарь парткома Московского отделения Союза писателей.